Adamivka puede referirse a:

Adamivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Adamivka, localidad del Raión de Ivanivka en el óblast de Odesa (Ucrania).